Маслівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Маслівська сільська рада — Київська область, Миронівський район
 Маслівська сільська рада — Черкаська область, Шполянський район